Szwajcaria:
 Jens – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Osoby:
 Ina Jens – szwajcarska pisarka

Inne:
 Jens – duńska nazwa imienia Jan
 (1719) Jens – planetoida